Ховітт, Говітт — англійське прізвище.

 Мері Ховітт, Марія (Мері) Ховітт (уроджена Ботам,  — англійська поетеса, письменниця та перекладачка.
 Вільям Ховітт (1792—1879) — англійський письменник та історик.